Ишимбайский нефтяной колледж (ИНК) — нефтяной колледж в городе Ишимбае, первое учебное заведение в Башкортостане профессионального образования топливно-энергетического профиля, создание которого напрямую связано с открытием нефтяных и газовых месторождений.

История колледжа 
Рождение колледжа, как и открытие башкирской нефти произошло в 1932 году.

Открытие Ишимбайского нефтяного месторождения 16 мая 1932 года создало проблемы с обеспечением нефтяных промыслов специалистами. Задача была решена с открытием первого в Башкирии нефтяного техникума в декабре 1932 года, который свою работу начал в городе Стерлитамаке, поскольку города Ишимбая в то время не существовало. С появлением базовых предприятий города в 1942 году техникум переведён в город Ишимбай.

Первым директором техникума стал А. С. Сквирский, инженер-электрик. До 1966 года техникум не имел собственное помещение. В 1966 году на улице Губкина построен учебный корпус — трёхэтажное здание со аудиториями, а через год было завершено строительство производственного корпуса, соединённого с учебным. В 1968 году построено четырёхэтажное здание общежития на 300 человек.

В 1974 году построен трёхэтажный пристрой, в верхних этажах которого расположились учебные аудитории, а нижний этаж целиком заняла светлая столовая на 200 мест.

В 1990 году сдан в эксплуатацию спортивный комплекс, состоящий из малого и большого спортивных залов, тира и стадиона. В 1993 году техникум получил статус колледжа.

Директора 
 1932—1933 — Сквирский А. С.
 1933—1937 — Матвеев И. А.
 1937—1944 — Медведев К. И.
 1944—1947 — Волкотруб А. И.
 1947—1958 — Березин, Александр Васильевич
 1958—1960 — Курамшин В. С.
 1960—1963 — Чигряй И. С
 1963—1968 — Пауль, Иван Георгиевич
 1968—1983 — Фёдоров, Иван Гаврилович
 1983—1986 — Куковякин, Пётр Александрович
 1986—2000 — Стринадко, Вениамин Степанович
 2000—2011 — Елёпин, Виктор Васильевич
 2011 по настоящее время — Баймурзин Хамит Хаирварович

Специальности 
Колледж готовит специалистов по следующим специальностям:
 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления (в промышленности)»
 230401 «Информационные Системы»
 080110 «Экономика и бухгалтерский учёт (в промышленности)»
 080802 «Прикладная информатика (в экономике)»
 151001 «Технология машиностроения»
 140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в нефтегазовой отрасли)»
 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
 150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в нефтегазовой отрасли)»
 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
 131018 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
 131ЭСК «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
 131БСК «Бурение нефтяных и газовых скважин»
 131003 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
 131016 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт»
 151901 «Технология машиностроения»
 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Выдающиеся выпускники 
 Аляев, Иван Павлович — Герой Советского Союза.
 Арасланов, Гафиатулла Шагимарданович — Герой Советского Союза.
 Никулочкин, Дмитрий Степанович — заслуженный рационализатор РСФСР, участник Великой Отечественной войны, начальник установки комбинированного термического крекинга (с 1972 года — АТ-1) Ишимбайского НПЗ в 1965—1976-х гг. Автор свыше 85 рационализаторских предложений по модернизации и повышению эффективности переработки нефти.
 Секин, Владимир Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Сургучёв, Михаил Леонтьевич — советский учёный в области нефтепромысловой геологии.
 Уткин, Юрий Васильевич — советский и российский политик, учёный. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993—1995) и второго (1995—1999) созывов.
 Шашин, Валентин Дмитриевич — советский государственный деятель, министр нефтяной промышленности СССР (1965—1977).

Память 
9 мая 1973 года по инициативе директора техникума И. Г. Фёдорова в фойе учреждения был открыт мемориал, посвящённый погибшим в Великой Отечественной войне преподавателям и учащимся технику и представляющий собой большую бронзовую доску. В 2015 году этот мемориал замуровали под гипсокартоном с целью размещения в вестибюле государственной символики. В том же году возле колледжа установили стелу, посвящённую участникам войны.

Литература 
 Ишимбайский нефтяной колледж // Средние специальные учебные заведения Республики Башкортостан : справ. – Уфа, 2004. – С. 139–141.
 Резяпов, Н. «Нефтянка» начинается с ИНК: 80-летие ИНК / Н. Резяпов // Восход.- 2012.- 11 дек.- С.2.
 Сныткина, М. Желание учиться зависит от уровня культуры: к 80-летию ИНК / М. Сныткина // Восход.- 2012.- 7 дек.- С.1-2.
 Абакумов, А. Наш родной нефтяной: к 80-летию ИНК / А. Абакумов // Восход.- 2012.- 10 авг.- С.4.
 Эйтенейер, Н. Из Майкопа с призами: Всероссийская олимпиада среди специальных профессиональных училищ / Н. Эйтенейер // Восход.- 2012.- 15 июня.- С.8

Примечания 

Колледжи России
Средние специальные учебные заведения Башкортостана